Купата на УЕФА 2002/03 е 32-рото издание на този турнир.

Квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 15 август, а реваншите са на 22 август 2002 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 19 септември, реваншите са на 3 октомври 2002 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 31 октомври, реваншите са на 14 ноември 2002 г.

Трети кръг 
Първите срещи се състоят на 28 ноември, реваншите са на 12 декември 2002 г.

Осминафинал 
Първите срещи се състоят на 20 февруари, реваншите са на 27 февруари 2003 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 13 март, реваншите са на 20 март 2003 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 април, реваншите са на 24 април 2003 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2002/03
 Купа Интертото 2002

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2002/03

Лига Европа